Beechey ist der Name folgender Personen:

 Sir (Henry) William Beechey (1753–1839), britischer Porträtmaler
 Henry William Beechey (1788–1862), britischer Maler und Ägyptologe, Sohn von William Beechey
 Frederick William Beechey (1796–1856), britischer Polarforscher und Geograph, Sohn von William Beechey
 George Duncan Beechey (1798–1852), britischer Porträtmaler, Sohn von William Beechey
 St. Vincent Beechey (1806–1899), Vikar und Gründer der Rossall School, Sohn von William Beechey
 Richard Brydges Beechey (1808–1895), britischer Admiral und Maler, Sohn von William Beechey
 Frances Anne Beechey (Frances Anne Hopkins; 1838–1919), kanadische Malerin, Tochter von Frederick William Beechey
 Tyler Beechey (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler

Außerdem gibt es folgende Örtlichkeiten:

 Beechey-Insel, die nach Frederick William Beechey benannt wurde
 Beechey-See, der ebenfalls nach Frederick William Beechey benannt wurde